Россошанский:

 Россошанский — посёлок в Чернышковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Россошанский округ — административно-территориальная единица, входившая в состав Центрально-Чернозёмной области РСФСР.
 Россошанский проезд — проезд, расположенный в Южном административном округе города Москвы.
 Россошанский район — административная единица на юго-западе Воронежской области России.
 Россошанский уезд — административно-территориальная единица в составе Воронежской губернии РСФСР.
 Новороссошанский — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Россошь (значения)